Цурковка — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. Расположена в западной части области в 16 км к юго-западу от г. Смоленска, в 6 км к юго-западу от автодороги  Орёл — Витебск.
Входит в состав Михновского сельского поселения.

Достопримечательности 
Памятники археологии:
 Курганная группа (20 курганов) в 2 км к юго-востоку от деревни на берегу реки Уфинья. Насыпаны Кривичами в VIII – IX веках.
 Селище на окраине курганной группы. Было заселено племенами Тушемлинской культуры в середине 1-го тысячелетия н.э.

Примечания

Ссылки 
 Цурковка/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)